Německá fotbalová Bundesliga 1964/65 probíhala od 22. srpna 1964 do 15. května 1965. Zúčastnilo se jí 16 týmů a vítězem se stal tým Werder Brémy, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí 1965/66. Účast v Poháru vítězů pohárů si zajistil vítěz poháru Borussia Dortmund. Ve Veletržním poháru startovaly týmy 1. FC Köln, TSV 1860 München, Hannover 96 a 1. FC Norimberk. Nikdo nesestupoval, v dalším ročníku došlo k rozšíření na 18 týmů. Čtrnáctý tým Hertha BSC přišel o licenci kvůli finančním nesrovnalostem a byl přeřazen do regionální ligy.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 1964
Fotbal v roce 1965
Sport v Německu v roce 1964
Sport v Německu v roce 1965